Sesto může znamenat:
 Sesto Calende, obec v provincii Varese v oblasti Lombardie
 Sesto Campano, italské město v oblasti Molise
 Sesto Fiorentino, obec v provincii Firenze v oblasti Toscana
 Sesto San Giovanni, italské město v oblasti Lombardie
 Sesto ed Uniti, italské město v oblasti Lombardie
 Sesto Senso, polský výrobce spodního prádla